Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas igrzysk w dniach 8–22 lutego 2014 w Krasnej Polanie na kompleksie narciarsko-biathlonowym „Łaura”. Kompleks ten jest oddalony o 40 km od głównego miasta igrzysk – Soczi. W ramach igrzysk zawodniczki i zawodnicy walczyli w sześciu konkurencjach: czterech indywidualnych (biegu sprinterskim, biegu pościgowym, biegu masowym i biegu indywidualnym) oraz dwóch drużynowych (sztafecie i sztafecie mieszanej) – łącznie rozdanych zostało jedenaście kompletów medali.

Kwalifikacje

Terminarz

Zestawienie medalistów

Wyniki

Mężczyźni

Sprint

Bieg pościgowy

Bieg indywidualny

Bieg masowy

Sztafeta

Kobiety

Sprint

Bieg pościgowy

Bieg indywidualny

Bieg masowy

Sztafeta

Sztafeta mieszana

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Bibliografia 

 
 

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014